Tadeusz Jaroszyński (1862–1917) – polski pisarz, recenzent teatralny, rysownik
 Tadeusz Jaroszyński (1880–1933) – polski lekarz neurolog, psychiatra i psycholog